Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Xu Yifan e Zheng Saisai hanno sconfitto in finale Darija Jurak e Nicole Melichar per 6-2, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

  Han Xinyun /  Martina Hingis (primo turno)
  Xu Yifan /  Zheng Saisai (campionesse)

  Ljudmyla Kičenok /  Nadija Kičenok (semifinale)
  Kateryna Bondarenko /  Olga Savchuk (semifinale)

Alternate 

 Elizaveta Kulichkova /  Evgeniya Rodina (primo turno)

Wildcard 

  Kang Jiaqi /  Zhang Shuai (quarti di finale)

  Wang Yan /  Xun Fangying (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tianjin Open 2015
WTA Tour 2015